Betäubungsmittelgesetz heißen:
 Betäubungsmittelgesetz (Deutschland)
 Betäubungsmittelgesetz (Schweiz)

Siehe auch:
 Betäubungsmittel – zu allgemeinen Rechtsfragen
 Suchtmittelgesetz (Österreich)